6-й Чемпионат Африки по международным шашкам среди мужчин  прошёл 5-21 января 1990 года в Бамако, Мали по двухкруговой системе. Участвовали 9 спортсменов из 4 стран. Чемпионом второй раз подряд стал представитель Сенегала Макоду Н’Диайе.

Результаты 

GMI — международный гроссмейстер 

MI — международный  мастер

Ссылки 
 Результаты чемпионата на сайте Федерации шашек Нидерландов 

Чемпионаты Африки по международным шашкам
1990 год в шашках